

Старе Ахпердіно — присілок, Батиревський район, Чувашія
 Старе Ахпердіно — присілок, Канаський район, Чувашія

Див. також 
 Аніш-Ахпердіно